Дос Палмас има више значења:

 Дос Палмас (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Дос Палмас, Километро Веинтидос и Медио (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Дос Палмас, Витичин (Кабо Коријентес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Дос Палмас (Тулум), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Дос Палмас (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Дос Палмас (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Дос Палмас, Ремихио Ернандез Кастелан (Успанапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику